

Aziende 
 Hurley International – azienda statunitense di abbigliamento sportivo

Geografia 
 Regno Unito
 Hurley – parrocchia civile del Berkshire
 Stati Uniti d'America
 Hurley – città della Contea di Turner, Dakota del Sud
 Hurley – census-designated place della Contea di Jackson, Mississippi
 Hurley – città della Contea di Stone, Missouri
 Hurley – comune della Contea di Ulster, New York
 Hurley – census-designated place della Contea di Ulster, New York
 Hurley – città della Contea di Grant, Nuovo Messico
 Hurley – città della Contea di Iron, Wisconsin

Persone di cognome Hurley 
 Adrian Hurley – cestista 
 Andrew Hurley – batterista
 Bobby Hurley – cestista 
 Chad Hurley – imprenditore
 Courtney Hurley – schermitrice
 Douglas Hurley – astronauta
 Elizabeth Hurley – attrice, modella, produttrice cinematografica e stilista
 Frank Hurley – fotografo, regista ed esploratore
 George Hurley – batterista
 Kelley Hurley – schermitrice
 Patrick Jay Hurley – politico
 Roy Hurley – cestista statunitense
 Steve Hurley – disc jockey e produttore discografico

Altro 
 Hurley – album del gruppo musicale Weezer (2010)
 Hurley – mazza da hurling